Avi Toledano
 Vicente Lombardo Toledano